Новотроїцька селищна рада — Донецька область, Волноваський район
 Новотроїцька селищна рада — Херсонська область, Новотроїцький район